cabi – rodzaj urzędnika skarbowego
 CABI – Centre for Agriculture and Bioscience International